Kněžice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kněžice, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Kněžice, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Kněžice, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina